Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 82-es, továbbá 82A jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 82-es trolibusz (Budapest)
 82A trolibusz (Budapest)